Kent kan syfta på:
 Kent (namn) – ett mansnamn och en lista på personer med namnet
 Hertig av Kent – en engelsk adelstitel
 Greve av Kent – en engelsk adelstitel
Kent (musikgrupp) – ett svenskt popband
Kent (musikalbum) – deras första album från 1995
 Kent (cigarett) – ett cigarettmärke, först med att introducera rökfilter år 1952
 Kungariket Kent – ett kungarike i sydöstra England 455–871
 Kent Records – ett skivbolag

Fartyg 
  – brittisk kryssare
  – brittisk jagare

Utbildning

Storbritannien 
 University of Kent, universitet i Kent i England

USA 
 Kent State University – universitet i Kent i Ohio
 Kent School – privatskola i Kent i Connecticut
 Chicago-Kent College of Law – juridikskola i Chicago i Illinois

Geografi

Australien 
 Kent Group – ögrupp i Bass-sundet

Kanada

 Kentville – Nova Scotia
 Chatham-Kent – Ontario
 Kent County, New Brunswick

Sierra Leone 

 Kent, Sierra Leone, ort, Västra området,

Storbritannien 

 Kent (grevskap) – England, 
 Kent (flod) – flod i Cumbria i England

Se även
 Kungariket Kent – ett kungarike i sydöstra England 455–871
 Old Kent Road – gata i London
 New Kent Road – gata i London

USA 

 Kent, Connecticut, ort, Litchfield County, 
 Kent, Ohio, Portage County, 
 Kent, Washington, King County, 
 Kent, Texas

Se även
 Kent County
 New Kent County
 Fort Kent, Maine